Jacques Henrij Abendanon (1852-1925) – ufficiale coloniale olandese
 Maryse Abendanon (1966) – hockeista su prato olandese
 Nick Abendanon (1986) – rugbista a 15 olandese, internazionale per l'Inghilterra